Фрагонар — фамилия, а также название.

Известные носители 
 Фрагонар, Александр-Эварист (1780—1850) — французский художник и скульптор, сын Жан-Оноре Фрагонара.
 Фрагонар, Жан-Оноре (1732—1806) — французский живописец и гравёр.
 Фрагонар, Мари-Анн (1745—1823) — французская художница-миниатюрист, жена Жан-Оноре Фрагонара.
 Фрагонар, Оноре (1732—1799) — французский анатом, двоюродный брат живописца Жан-Оноре Фрагонара.

Иное 
 Анатомический музей Фрагонара (Musée Fragonard) — в ветеринарной школе припарижского города Мезон-Альфор.
 «Два Фрагонара» (1989; Les Deux Fragonard) — французский художественный фильм Филиппа Ле Гюэ.
 Парфюмерия Фрагонар (Parfumerie Fragonard) — предприятие во французском городе Грассе.